En Pologne, Ząbrowodésigne :
 Ząbrowo, village du powiat de Malbork  dans la voïvodie de Poméranie.
 Ząbrowo, village du powiat de Kołobrzeg dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.